Desa Pangereman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pangereman (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 113,37), Jawa Timur, 
 Desa Pangereman (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 113,45), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar